Pikku-Hoikka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikku-Hoikka (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Pikku-Hoikka (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar